Tchoumak peut désigner : 

 un ancien métier, sur le territoire de l'actuel Ukraine, comparable à celui de roulier ou colporteur

 un patronyme : 
  (1935-1917), un guérisseur soviétique puis russe
 Igor Tchoumak, (1964- ), joueur de handball soviétique puis russe

 une